The Killer Instinct — второй студийный альбом рок-группы Black Star Riders, выпущенный в 2015 году.

Об альбоме 

Первоначально продюсером альбома хотел выступить Джо Эллиот из Def Leppard (ранее продюсировавший сольные альбомы Уорвика, а также работавший с Горэмом над каталогом Thin Lizzy), но к августу 2014 года он выбыл из проекта из-за занятости в Def Leppard. В июне 2014 года Марко Мендосу на басу сменил Робби Крэйн. Гитарист Деймон Джонсон отметил работу продюсера альбома Ника Рэскаленикса: «Он внимательно прошёл по всем песням вместе с группой и убедился, что мы достаточно сфокусированы на материале, чтобы наилучшим образом представить Black Star Riders в 2015 году.»

Уорвик прокомментировал название альбома так: «Жизнь нечестна. Не была и не будет. Иногда вам приходится жить с инстинктом убийцы просто чтобы выжить в стремлении к счастью. Никто не будет делать за тебя то, что тебе самому следует делать для себя.»

Рецензент Classic Rock оценил альбом в 9 звёзд из 10, отмечая грамотное присутствие «призраков прошлого», эффектную гитарную работу Горэма и Джонсона, блестящую работу Рэскаленикса, и посчитал, что на The Killer Instinct группа «начала писать свою собственную историю»:

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Рики Уорвик — вокал, гитара
 Скотт Горэм — лид-гитара, ритм-гитара
 Деймон Джонсон — лид-гитара, ритм-гитара, лэп-стил-гитара в «Finest Hour» и «The Reckoning Day»
 Робби Крэйн — бас-гитара
 Джимми Деграссо — ударные, перкуссия

а также
 Ник Рэскаленикс — меллотрон, педали Тауруса в «Blindsided» и «You Little Liar»
 Марк Твэйт — струнные в «Blindsided» (акустика)

Примечания

Ссылки 
 
 The Killer Instinct на Яндекс.Музыке

Хард-рок-альбомы
Альбомы США
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы на английском языке